Microphasmatidae är en familj av kräftdjur. Microphasmatidae ingår i överfamiljen Lanceoloidea, ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Microphasmatidae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Microphasmatidae